Dies ist eine Liste von Friedhöfen in Israel. Die Liste ist nach Orten untergliedert und enthält auch einige historische, heute nicht mehr benutzte Friedhöfe. Sie erhebt keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit.

In dem Buch Israel. Was geht mich das an? wird über die Situation im Lande das Folgende angemerkt: 
Jedes jüdische Grab soll bis in die Ewigkeit bestehen. Dadurch, dass das kleine Land rasant wächst, wurde lange über die Zukunft der Grabstätten diskutiert. So werden seit einigen Jahren Friedhöfe gebaut, die an Tiefgaragen erinnern. Diese Gräber werden wie in einem Tunnelsystem gebaut. Die israelischen Rabbiner haben die ewige Ruhe in den mehrstöckigen unterirdischen Grabhäusern gestattet, da eine Bestattung in der Erde vorgeschrieben ist.

Großstädte

Jerusalem 

jüdisch

 Har HaMenuchot (Friedhof Givʿat Scha'ul)

 Jüdischer Friedhof am Ölberg
 Sanhedria-Friedhof
 Schaʿarei-Zedeq-Friedhof (auf dem Gelände des alten Schaʿarei-Zedeq-Krankenhauses in der Jaffastraße)
 Scheich-Badr-Friedhof 

christlich

  Zionsfriedhof (protestantisch)
 Friedhof der Franziskaner am Zionsberg (katholisch)
 Britischer Soldatenfriedhof in Jerusalem

muslimisch

Mamilla-Friedhof

Nationalfriedhof

Herzlberg

Tel Aviv und Givʿatajim 

Friedhof Kiryat Shaul
Nahalat Yitzhak Friedhof

Trumpeldor-Friedhof

(siehe auch Yarkon-Friedhof)

Haifa 

Sde Yehoshua Friedhof
Hayat Beach Friedhof

Weitere Orte 
Akko
 Neuer Friedhof Akko

Aschdod
 Friedhof Aschdod Industriegebiet

Bet Sche'arim
 Friedhof von Bet Sche'arim

Cholon  
 Friedhof von Cholon

Eilat
 Friedhof Eilat Six Days' War Avenue

Hebron und Kirjat Arba
 Alter Jüdischer Friedhof (Hebron)

Herzlia 
 Friedhof von Herzlia

Kinneret
 Friedhof Kinneret (am See Genezareth)

Meron
 Friedhof von Meron

Naharija
 Friedhof von Naharija

Nazareth
 Deutscher Soldatenfriedhof in Nazareth

Netanja  
 Friedhof von Netanja

Pardes Chana-Karkur
 Friedhof von Pardes Chana-Karkur

Petach Tikwa
 Segula-Friedhof
 Yarkon-Friedhof

Ramla 
 Britischer Soldatenfriedhof in Ramla

Rechovot
 Friedhof von Rechovot

Rosch Pina
 Friedhof von Rosh Pina

Safed
 Friedhof von Safed

Tiberias
 Alter Jüdischer Friedhof (im Westen das Grab von Rachel, der Ehefrau von Rabbi Akiba)

Zichron Jaʿakov
 Friedhof von Zichron Jaʿakov

Siehe auch 
Chewra Kadischa
Liste jüdischer Pilgerstätten

Weblinks 

 Liste der Friedhöfe in Israel (hebräisch)
 Israel & the Territories (International Jewish Cemetery Project)
 Israel’s Cemeteries Completely Digitized with BillionGraves App! (638 dokumentierte Friedhöfe)
 Burial societies (Jerusalem)
 Burial Societies in Israel
 Comeback der Katakomben

Einzelnachweise und Fußnoten 

Israel
!

en:List of cemeteries in Israel